Keleberda (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Keleberda (Krementschuk), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
 Keleberda (Kaniw), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw